AN steht für:
 Aachener Nachrichten, eine Tageszeitung aus Aachen
 Acceptor Number, in der Chemie ein Maß für die Lewis-Acidität
 Ainaro (Gemeinde), Osttimor
 Akustikusneurinom
 Alb-Neckar-Radweg, in Baden-Württemberg
 Allain et Niguet, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Alleanza Nazionale, eine italienische Partei
 Ammoniumnitrat
 Amtliche Nachrichten
 Ándalus Lineas Aéreas (IATA-Code), spanische Fluggesellschaft
 Anorexia nervosa, eine Essstörung nach DSM-IV-TR
 Ansett Australia (IATA-Code), ehemalige australische Fluggesellschaft
 AN-System, kurz für Joint Army-Navy Nomenclature System, siehe Joint Electronics Type Designation System
 Bahnhof Neumünster (DS100-Code)
 Anti-Newton, eine Oberflächenstruktur zur Verhinderung von Newtonschen Ringen
 Antifaschistische Nachrichten, antifaschistische Zeitschrift
 Antillen, als ISO 3166-Code für Niederländische Antillen
 Arbeitnehmer
 Auftragnehmer
 Auslandsnachricht (d. h. militärdienstlich bisher nicht bestätigt; Anmerkung zur Preußischen Verlustliste, Nr. 1299, 23. November 1918)
 Autonome Nationalisten
 Nauru (ICAO-Code)
 Künstlersignatur von Adolf Neumann (Kupferstecher) (1825–1884), deutscher Maler, Zeichner und Kopist, Grafiker und Marinemaler sowie Kupfer- und Stahlstecher

AN als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Ansbach und Landkreis Ansbach
 Griechenland: Agios Nikolaos (Kreta), Hauptstadt der Region Lasithi auf Kreta
 Großbritannien: Peterborough
 Indien: Andamanen und Nikobaren
 Italien: Provinz Ancona
 Republik Moldau: Rajon Anenii Noi
 Montenegro: Andrijevica
 Norwegen: Mysen in der Provinz Østfold
 Portugal: Angra do Heroísmo, nur für Lkw-Anhänger
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Belgien

An steht für:
 Antonow, Flugzeuge des russisch-ukrainischen Herstellers

an steht für:
 aragonesische Sprache der Pyrenäen, nach ISO 639-1
 .an, die ehemalige Top-Level-Domain der Niederländischen Antillen
 eine Präposition, siehe Präposition#Bedeutungseigenschaften
 Alkane als Nachsilbe in der Nomenklatur (Chemie)
 eine süße, japanische Paste aus Adzukibohnen (auch ann)

An als ein Familienname, siehe An (Familienname)

An ist zudem:
 An (Mianyang), Kreis in der chinesischen Provinz Sichuan
 der altägyptische Name für die Ortschaft Tura (Ägypten)
 ა, der erste Buchstabe des georgischen Alphabets
 An (Gottheit), eine mesopotamisch-sumerische Gottheit
 das zweite Teilstück eines weiblichen Vornamens in Vietnam, siehe Vietnamesische Namen
 eine niederländische Variante des weiblichen Vornamens Anna
 eine griechische Vorsilbe mit der Bedeutung „nicht, ohne, un-“, siehe Liste griechischer Präfixe #α
 ein Kreis der bezirksfreien Stadt Mianyang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe An
 der Originaltitel des Films Kirschblüten und rote Bohnen (2015) von Naomi Kawase

-an ist 
 -an, ein Suffix

Siehe auch:

Abkürzung